

Лун-Вож — річка у Республіці Комі, ліва притока Кожим'ю
 Лун-Вож — річка у Республіці Комі, ліва притока Шежим'ю

Див. також 
 Лунвож